Treća hrvatska nogometna liga – Istok 1998./1999.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 1998./1999. sačinjavali su klubovi s područja slavonskih županija – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. 
 

U jedinstvenu 2. HNL je ušao NK Marsonia Slavonski Brod, dok su u prve županijske lige ispali NK Slavonija Požega, NK Čepin, NK Baranja Belje Beli Manastir, NK Fruškogorac Ilok i NK Đakovo.

Izvori 
 RSSSF: Croatia 1998./99.

1998./99. Istok
3-istok